Il singolare del Chang-Sat Bangkok Open 2010 2 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Grigor Dimitrov ha battuto in finale Aleksandr Kudrjavcev 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Ricardo Mello (secondo turno, Ritiro)
  Olivier Rochus (ritiro)
  Michael Russell (quarti di finale)
  Gō Soeda (semifinali)

 Steve Darcis (ritiro)
 Peter Luczak (ritiro)
 Ivan Dodig (primo turno, Ritiro)
 Denis Gremelmayr (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Chang-Sat Bangkok Open 2010